José Manuel Jurado Marín, né le  à Sanlúcar de Barrameda en Espagne, est un footballeur espagnol évoluant au poste de milieu de terrain.

Biographie 
Jurado fit ses débuts en première division espagnole avec le Real Madrid lors de la saison 2005-2006. Pendant la période de transfert estivale il fut transféré vers l'Atlético de Madrid pour environ 3 millions d'euros.

Il y resta deux ans avant d'être cédé, lors du mercato 2008-2009 vers le club RCD Mallorca, club dans lequel il réalisa des matchs intéressants. En 2009, il retourna vers l'équipe colchoneros où il devint le joueur ayant le plus joué de la saison en Liga, mais également le seul joueur de l’effectif ayant joué tous les matchs de la Ligue des champions, de la Coupe du roi, de Ligue Europa et du championnat espagnol. Le , il joue son dernier match avec le club madrilène contre le Sporting Gijon. Il réalise un bon match en ouvrant le compteur but de son équipe après 11 minutes de jeu, après un golazo sur une passe de Raúl García Escudero. Jurado fut remplacé par Simao Sabrosa à la , le Stade Vicente Calderon lui fit ses adieux sous une ovation. Par la suite il signe un contrat pour 13 millions d'euros à Schalke 04, avec lequel il arriva en demi-finales de la Ligue des champions.

Le , il est prêté au Spartak Moscou.

En , le Spartak Moscou décide de lever l'option d'achat et de le transférer définitivement.

En , il s'engage pour 3 ans avec le club anglais de Watford FC.

En , Jurado signe à l'Espanyol de Barcelone.

En , il rejoint le club saoudien d'Al-Ahli.

Sélection espagnole 
Jurado n'a jamais été sectionné en équipe nationale A. Il cependant joué en équipe d'Espagne espoirs.

Statistiques

Palmarès 
 Atlético de Madrid
 Vainqueur de la Ligue Europa : 2010
 Finaliste de la Coupe d'Espagne : 2010
 Vainqueur de la Supercoupe de l'UEFA : 2010
 FC Schalke 04
 Vainqueur de la Coupe d'Allemagne : 2011
 Vainqueur de la Supercoupe d'Allemagne : 2011

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance en juin 1986
Naissance à Sanlúcar de Barrameda
Footballeur espagnol
Joueur du Real Madrid Castilla
Joueur du Real Madrid
Joueur de l'Atlético de Madrid
Joueur du RCD Majorque
Joueur du FC Schalke 04
Joueur du FK Spartak Moscou
Joueur du Watford FC
Joueur du RCD Espanyol (football)
Joueur de l'Al-Ahli Djeddah
Joueur du Changchun Yatai
Joueur du Cadix CF